Натуральне число 1042
 1042 рік до нашої ери
 1042 рік нашої ери